En la mitología griega, Polimestor puede referirse a los siguientes personajes:

 Polimestor, rey de Arcadia, hijo y sucesor de Eginetes.
 Polimestor o Polimnestor era un rey de los bistones del Quersoneso tracio que se hizo cargo de Polidoro.